Чемпионат Европы по фехтованию — ежегодное соревнование, организуемое Европейской конфедерацией фехтования (, ). Проводится среди мужчин и среди женщин в разных возрастных категориях — взрослые, юниоры, кадеты (senior, junior, cadet) на шпагах, рапирах и саблях. Соревнования проводятся в индивидуальных видах и среди команд.

История 
Историю чемпионатов Европы условно можно поделить на три этапа.

Первый этап. Начальный период 
Первый чемпионат Европы был проведён в Париже в 1921 году. В нём принимали участие только шпажисты. В 1922 году в Остенде состязались саблисты, а шпажисты соревновались в Париже. Начиная с 1926 года, турниры стали проводиться по всем видам оружия и в одном городе. В 1929 году впервые на чемпионате Европы прошли соревнования по рапире среди женщин, также впервые был проведён командный турнир —— по рапире среди мужчин. С 1930 года стали разыгрываться медали среди мужчин по рапире, сабле и шпаге в личном и командном первенстве и среди женщин в личном первенстве по рапире. С 1932 года разыгрывается командное первенство по рапире среди женщин. В это время в чемпионатах Европы стали принимать участие спортсмены других континентов. Начиная с 1937 года, эти турниры получили статус чемпионатов мира по фехтованию. Позже международная федерация фехтования FIE признала турниры 1921—1936 годов чемпионатами мира по фехтованию. (Большая советская энциклопедия даёт несколько иную трактовку:

Второй этап. Попытка возрождения 
Попытка возродить проведение чемпионатов Европы была предпринята в 80-е годы. В 1981—83 годах состоялось три турнира, в которых разыгрывалось медали в личном первенстве у мужчин по рапире, сабле и шпаге и у женщин по рапире. Первый чемпионат Европы современности прошёл в 1981 году в итальянской Фодже, затем были проведены чемпионаты в 1982 и 1983 годах. Однако эти соревнования не смогли привлечь всех сильнейших спортсменов и прекратили своё существование.

Третий этап. Современное состояние 
В 1991 году образовалась Европейская конфедерация фехтования. И с этого года, под её эгидой, стали ежегодно проводиться чемпионаты Европы. На чемпионате Европы 1991 года разыгрывались медали среди мужчин в личном и командном первенстве по рапире, шпаге и сабле и среди женщин в личном и командном первенстве по рапире и шпаге. Однако с 1992 года по 1997 год командные соревнования не проводились. Они снова появились в программе чемпионата в 1998 году. В личных соревнованиях поединок за третье место не проводится и бронзовая медаль присуждается обоим проигравшим полуфиналистам. Среди команд проводится бой за третье место.

По два раза чемпионат принимали Лиссабон (1983 и 1992) и Пловдив (1998 и 2009).

В личных первенствах больше всех (6 раз) побеждала саблистка Ольга Харлан (Украина). По 5 раз побеждали российские мастера сабельного фехтования Станислав Поздняков, Алексей Якименко и Софья Великая, а также итальянские рапиристки Валентина Веццали и Элиза Ди Франчиска.

Список чемпионов в личных первенствах

Список чемпионов среди команд

Количество наград

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Европейской конфедерации фехтования
 Архив результатов чемпионатов Европы
 Призёры чемпионатов Европы на сайте федерации фехтования России

Соревнования по фехтованию